Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1971–1972-es szezonja volt a Serie A hetvenedik idénye. A bajnok a Juventus lett. Ez volt a klub tizennegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1971-72
 Serie C 1971-72
 Serie D 1971-72
 Coppa Italia 1971-72

Fordítás
 
 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1